Afrykański Piłkarz Roku – nagroda przyznawana od 1992 roku przez CAF dla najlepszego piłkarza roku.

Według piłkarzy

Zwycięzcy

Nagroda CAF (od 1992)

Nagroda France Football 
Nagroda francuskiego magazynu France Football dla najlepszego afrykańskiego piłkarza była przyznawana w latach 1970–1994. Przestano ją przyznawać w 1995 roku, kiedy do nagrody Złotej Piłki włączono piłkarzy spoza Europy.

Bibliografia 
 RSSSF African Player of the Year 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty